J0513-1944, de sa désignation complète J051348.2-194417, et une étoile sous-naine très chaude et très lumineuse en ultraviolet de la constellation du Lièvre. Elle a été découverte par une équipe de 9 astronomes américains en août 2017 à l'aide du télescope spatial Galex. Basée sur sa parallaxe (0.4206 ± 0.0364 mas/a), telle que mesurée par le satellite Gaïa, l'étoile J0513-1944 se situe à  ~ (~) de la Terre.

Variable 
J0513-1944, est une étoile variable pulsative à courte période. Le type spectral mesuré par le SALT, montre que J0513-1944 est une étoile chimiquement particulière très riche en hélium avec une faible gravité de surface. Son type spectral est sdO7.5VIIHe39, elle est donc une étoile sous-naine de type O.

Articles connexes 

 Étoile sous-naine
 Étoile sous-naine de type O
 Étoile variable

Références

Liens externes 

 

Étoile variable
Naine blanche
Étoile de type spectral O